Феї () — комп'ютерний мультфільм 2008 року серії Феї Дісней
 Феї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель